Stuttmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Johanna Stuttmann (* 1979), deutsche Drehbuchautorin 
 Jörg Stuttmann (* 1959), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Künstler 
 Klaus Stuttmann (* 1949), deutscher Karikaturist